Foire peut faire référence à :

 une foire est une manifestation commerciale se tenant dans une ville ou quartier, un bourg ou un village à une époque et en un lieu généralement fixe ;
 une foire est une manifestation festive comprenant des attractions et autres divertissements telle que la foire du Trône, voir fête foraine ;
 une foire aux questions, rétroacronymie de l'anglais FAQ (), désignant une aide technique, présentant les questions les plus souvent posées et leurs solutions.

Foires en France

Classement des Foires de France

Autres Foires en France
 Fiera di U Casgiu
 Foire de Châlons
 Foires de Châlus
 Foires de Champagne
 Foire du Trône
 Foire de Chaindon
 Foire de Domont
 Foire européenne de Strasbourg
 Foire internationale d'art contemporain (FIAC) de Paris
 Foire internationale de Kinshasa
 Foire du livre de Francfort
 Foire du livre de jeunesse de Bologne
 Foire aux Haricots d'Arpajon
 Foire aux Bulots de Pirou     
 Foire de Corbeil-Essonnes
 Foire de Lille
 Foire de Genève
 Foire internationale de Grenoble à (Alpexpo)
 Foire des Rameaux
 Foire de Guibray à Falaise
 Foire Internationale de Saint-Etienne et sa région au Parc-Expo de St-Étienne
 Foire de la Madeleine de Beaucaire (Gard)
 Foire de Bezons 
 Foire Saint-Luc de Gavray
 Foire Saint-Denis de Montilly-sur-Noireau
 Foire de Saint-Ours à Aoste
 Foire du Midi, Bruxelles
 Foire du Pré de Rouen
 Foire Saint-Martin, actuellement le Parc des Expositions de Cergy-Pontoise
 Foire du Lendit de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
 Foire Saint-Laurent  et  Foire Saint-Germain  de Paris
 Salon international de l'agriculture de Paris, la plus importante foire agricole de France
 Foires et marchés en Saintonge, Aunis et Angoumois
 Foirexpo de Niort, la foire exposition de Niort
 Foire nationale à la brocante et aux jambons  de Chatou (Yvelines)
 Foire de Beaucroissant
 Foire Sainte-Croix de Lessay (Manche)
 Foire de Béré à Châteaubriant
 Foire de Poussay 
 Foire de Savoie

Ouvrages littéraires et cinématographiques
 La Foire (1883), nouvelle d’Anton Tchekhov. 
La Foire aux cancres (1962), roman de Jean-Charles
La Foire aux Vanités (1846-1847), roman de William Makepeace Thackeray
La Foire aux femmes, roman de Gilbert Dupé, 1941, et film de 1955
La Foire aux immortels, bande dessinée réalisées par Enki Bilal
La Foire aux illusions (State Fair), film de 1933 (voir aussi  )
La Foire de Guibray, pièce de théâtre de 1714 de Alain-René Lesage
La foire aux bidasses (1975), roman de Jean-Charles Jehanne

Notes et références 

Homonymie